Zelenodolsk (Rusland), een stad in de Russische autonome republiek Tatarije (Tatarstan)
 Zelenodolsk (Oekraïne), een stad in de Oekraïense oblast Dnjepropetrovsk